Herman hace referencia a varios artículos:

Véase:

Antroponimia
 El nombre masculino también usado como Hermann, Germán, Germano, Armando o Arminio.

 Herman de Carintia (ca. 1100 - ca. 1160), científico y escritor esloveno.
 Herman II, Margrave de Baden.
 Herman Dale Jackson
 Herman Li, músico chino (DragonForce).
 Herman Stump (1837 - 1917)
 Herman Suselbeek (1943), Dutch rower.
 Herman Claudius van Riemsdijk (1948)
 Herman van Rompuy (1947), político belga, primer presidente del Consejo Europeo.
 Herman Van Springel (1943)
 Herman Wirth (1885 - 1981) historiador.
 Herman Wouk (1915) escritor estadounidense.

Apellido
 Jerry Herman (1931–2019), músico estadounidense.

Personajes de ficción
 Herman Munster, de la familia Munster.
 Herman, de Los Simpson.

Parónimos
Hermano
Hermandad
Germanías

Religión
 Herman y Sergio de Valaam, fundador del monasterio de Valaam (Carelia, siglo XI).
 Hermann von Reichenau (1013-1054)
 Herman de Colonia, Herman Joseph de Colonia o Hermann Joseph von Steinfeld (1150-1241), místico premonstratense.
 Herman (obispo), obispo anglosajón del siglo XI.
 Herman (Swaiko) (1932), líder de la iglesia Ortodoxa en Estados Unidos.
 Saint Herman's Orthodox Theological Seminary, seminario teológico ortodoxo de Kodiak, Alaska.